Caldwell kan som auktorsförkortning betyda:

 David Keller Caldwell
 Janalee P. Caldwell
 John S. Caldwell

Robotskapade auktorsförkortningar